Села:
 Головчинці — Тернопільська область, Заліщицький район
 Головчинці — Хмельницька область, Летичівський район

 Головчинці — колишня назва села Кармалюкове, Жмеринський район, Вінницька область